Lush peut désigner :
Lush, un groupe de rock britannique.
Lush, une entreprise de cosmétique britannique.
Lush, un film américain.